De Bonaire League is de hoogste voetbalcompetitie op Bonaire.

De problemen van het einde van het afgelopen seizoen zorgden ervoor dat het seizoen 2001 vertraging opliep en later ook definitief werd uitgesteld. Er werd uiteindelijk een kortere versie van de competitie gespeeld die de Kopa Gobernador Jaime Saleh werd gedoopt. Alle wedstrijden werden in Kralendijk gespeeld. Real Rincon herstelde zich van een matige vorige seizoen door alle zes wedstrijden in de eerste fase te winnen. De kampioenen Estrellas moesten genoegen nemen met een tweede plaats. In de finale wisten ze echter orde op zaken te stellen door met 2-0 te winnen.

1ste ronde

Eindstand

Finale

7 oktober, 2001

Estrellas 2-0 Real Rincon

Kerrel Alberto 1-0

Cliff Alberto 2-0

Legenda

Externe links

  RSSSF
  Extra

Voetbal in de Nederlandse Antillen